Le Goéland de Cortez est une espèce d'oiseau de mer.
Goéland de Cortez est un personnage de jeu vidéo dans TimeSplitters.